Reichsstraße 21 steht für:

 Reichsstraße 21, Fernstraße in Bayern, siehe Bundesstraße 21 #Geschichte 

Reichsstraße 21 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Reichsstraße 21 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Westend
 Reichsstraße 21 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Röttgen
 Reichsstraße 21 in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Oberlößnitz